Костобе — название географических объектов в Казахстане:

 Костобе — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Костобе (бывшая Остряковка) — бывший аул в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидирован в 2007 году.
 Костобе (бывшая Головановка) — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Костобе — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Костобе — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.
 Костобе — городище в Байзакском районе Жамбылской области, часть объекта Всемирного наследия Юнеско «Объекты Великого Шёлкового пути в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре».
 Костобе — городище в Байдибекском районе Туркестанской области.